Armée d’élite exclusivement féminine, les Truitesses (en anglais Fish Speakers) prennent place dans le cycle de Dune de Frank Herbert lors du règne de Leto II. Employées comme garde rapprochée de Leto II, elles occupent également chaque planète de l’Impérium afin d'y asseoir le pouvoir de l’Empereur-Dieu. Les Truitesses sont totalement dévouées à leur Empereur, et c’est pour ce point, en opposition à une armée d’hommes propice à la trahison et à la violence intéressée, qu’il a constitué son armée uniquement de femmes.

Elles ont aussi un rôle à long terme : , comme dit Leto II, elles devront organiser celle de chaque population après la mort de l'Empereur-Dieu. On peut penser que leur nature féminine est un atout pour cela, là où des hommes se seraient constitués en seigneurs de la guerre et auraient achevé le désastre. On ignore si leur aide a vraiment été cruciale, mais les Truitesses de la Dispersion unies à des Sœurs du Bene Gesserit ont donné naissance aux Honorées Matriarches qui combinent les qualités des unes et des autres. 

Le titre Truitesse est issu des temps anciens. À l'origine, des prêtresses communiquaient aux truites de sable dans leurs rêves pour apprendre des choses utiles (Frank Herbert, L'Empereur-Dieu de Dune, Paris, Pocket, p. 129.). 

Organisation politique ou religieuse de Dune
Militaire de fiction